Кали́нинский сельский совет (сельсовет) — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Россия 
 Калининский сельсовет — Алтайский край, Бийский район.
 Калининский сельсовет — Амурская область, Михайловский район.
 Калининский сельсовет — Астраханская область, Володарский район.
 Калининский сельсовет — Башкортостан, Бижбулякский район.
 Калининский сельсовет — Вологодская область, Тотемский район.
 Калининский сельсовет — Еврейская автономная область, Ленинский район.
 Калининский сельсовет — Забайкальский край, Нерчинский район.
 Калининский сельсовет — Калининградская область, Нестеровский район.
 Калининский сельсовет — Кемеровская область, Мариинский район.
 Калининский сельсовет — Кировская область, Малмыжский район.
 Калининский сельсовет — Краснодарский край, Калининский район.
 Калининский сельсовет — Нижегородская область, Павловский район.
 Калининский сельсовет — Новгородская область, Мошенской район.
 Калининский сельсовет — Новосибирская область, Колыванский район.
 Калининский сельсовет — Омская область, Омский район.
 Калининский сельсовет — Омская область, Русско-Полянский район.
 Калининский сельсовет — Оренбургская область, Ташлинский район.
 Калининский сельсовет — Пензенская область, Каменский район.
 Калининский сельсовет — Пермский край, Кунгурский район.
 Калининский сельсовет — Пермский край, Нытвенский район.
 Калининский сельсовет — Псковская область, Островский район.
 Калининский сельсовет — Ростовская область, Кагальницкий район.
 Калининский сельсовет — Ростовская область, Мясниковский район.
 Калининский сельсовет — Ростовская область, Ремонтненский район.
 Калининский сельсовет — Ростовская область, Цимлянский район.
 Калининский сельсовет — Ростовская область, Шолоховский район.
 Калининский сельсовет — Рязанская область, Александро-Невский район.
 Калининский сельсовет — Рязанская область, Ухоловский район.
 Калининский сельсовет — Саратовская область, Балтайский район.
 Калининский сельсовет — Саратовская область, Марксовский район.
 Калининский сельсовет — Северная Осетия, Моздокский район.
 Калининский сельсовет — Тюменская область, Викуловский район.
 Калининский сельсовет — Хакасия, Усть-Абаканский район.
 Калининский сельсовет — Челябинская область, Брединский район.
 Калининский сельсовет — Чувашия, Вурнарский район.
 Калининский сельсовет — Ярославская область, Пошехонский район.

Украина 
 Калининский сельский совет — Крым, Красногвардейский район.
 Калининский сельский совет — Крым, Первомайский район.
 Калининский сельский совет — Сумская область, Липоводолинский район.

См. также 
 Калининский
 Калининский район
 Калининское сельское поселение
 Калининский поселковый совет